Le tournoi de tennis de Rio de Janeiro est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute du 17 au .

Kurumi Nara remporte le simple dames. En finale, elle bat Klára Zakopalová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Irina-Camelia Begu et María Irigoyen.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rio de Janeiro (ATP 2014)
 Tournoi de tennis de Rio de Janeiro
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Rio de Janeiro
Sport au Brésil en 2014
Tennis en février 2014